

Місто
 Полтава — адміністративний центр Полтавської області
Села:
 Полтава — Луганська область, Сватівський район
 Полтава — Харківська область, Шевченківський район

Села:
 Полтава — Ростовська область, Чертковський район
 Полтава Перша — Ростовська область, Азовський район
 Полтава Друга — Ростовська область, Азовський район

 Полтава — аеропорт під Полтавою;
 Полтава — авіабаза, військовий аеродром Полтава-4;
 Полтава — батальйон ЗСУ
 Полтава — добровольчий батальйон патрульної служби поліції особливого призначення;
 Полтава-Південна — пасажирська залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці між зупинним залізничним пунктом Островок та зупинним залізничним пунктом Пост-Ворскла;
 Полтава-Київська — пасажирська залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці між зупинним залізничним пунктом Шведська Могила та залізничною станцією Супрунівка;
 ФК «Полтава» — футбольний клуб з Полтави;
 БК «Полтава» — баскетбольний клуб з Полтави;
 «Полтава» — поема Пушкіна;
 2983 Полтава — астероїд.

Ім'я «Полтава» носила низка військових кораблів і цивільних суден, найвідоміші з яких:
 Полтава — корабель морської охорони Державної прикордонної служби України;
 Полтава — лінкор російського та радянського флотів;
 Полтава — броненосець російського флоту періоду російсько-японської війни;
 Полтава — вітрильний лінійний корабель петровської епохи;
 Полтава — вітрильний лінійний корабель Чорноморського флоту;
 Полтава — вітрильний лінійний корабель типу «Слава Росії»;
 Полтава — вітрильний лінійний корабель типу «Слава Росії», учасник учасник семирічної війни;
 Полтава — вітрильний лінійний корабель типу «Імператриця Олександра».

 Полтава Леонід
 Полтава (Федун) Петро
 Полтава Олександр
 Полтава Андрій